Sanya steht für:
 Sanya (Fluss), Fluss im Norden Tansanias
 Sanya (Hainan), Stadt in der Volksrepublik China
 Sanya (Jiulong), Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China
 (5537) Sanya, Asteroid
 Sanya (Vorname), weiblicher Vorname

Sanya ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Eliphas Sanya (* 1984), tansanischer Fußballschiedsrichter
 Sayan Sanya (1953–2013), Luk-Thung-Sänger in Thailand